Антрим има више значења:
 Округ Антрим (Мичиген)
 Антрим (Њу Хемпшир)